Самуэль Теодор Квельмальц (; 1696 — 1758) — немецкий врач-писатель.

Был деканом в Лейпцигском университете, оставил большое число сочинений, в том числе: «De homine electrico», «De miranda corporis formatione ex ovulo» (1748), «De virtutibus electricis medicalis» (1753), «De uteri ruptura» (1756) и др.

Литература 
 

Медики Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1696 году
Умершие в 1758 году